Glaswerk steht

 im Allgemeinen für eine Produktionsstätte für Glas und Glasprodukte, siehe Glashütte

 im Speziellen für verschiedene solcher Produktionsstätten:
 Glaswerk (Amberg)
 Glashütte Freital
 Glaswerk Ilmenau